Буевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буевич, Галина Александровна (род. 1960) — ректор Алтайского государственного института культуры, председатель Барнаульской городской Думы.
 Буевич, Елена Ивановна (род. 1968) — поэт, переводчик, публицист.